Untersbergstraße (München), een straat in München
Untersbergstraße (metrostation), een station van de metro van München